Местните избори в България през 2019 година са редовни общи избори за съветници и кметове в общо 265-те общини в България, за кметове на райони и за кметове на кметства.

Президентът на България Румен Радев определя изборите да се проведат на 27 октомври 2019 г. Предишните общи избори за местни органи на властта в страната са проведени през 2015 г.

Изборите се провеждат в 2 тура – първи тур на 27 октомври, в който се избират общински съветници (членове на общински съвети) и кметове (на общини, райони, кметства), и втори тур (балотаж) на 3 ноември за кметове в населените места, където никой от кандидат-кметовете не е избран с повече от 50 % от подадените валидни гласове в първия тур. На балотаж се състезават кандидат-кметовете с най-високите 2 резултата от първия тур.

Вторият тур на изборите за кметове се провежда в 196 общини, включително:
 избори за кметове на общини в 105 общини (включително на 18 областни града),
 избори за кметове на кметства в 441 кметства,
 избори за кметове на райони в 31 района.

За балотаж са класирани по 3 кандидат-кметове в няколко кметства – Александрово (община Ловеч), Знаменосец (община Раднево), Климентово (община Полски Тръмбеш), където по 2 кандидати са получили равни втори резултати на първия тур. Ако двамата кандидат-кметове получат равни резултати на балотажа, се насрочват нови избори.

Прецедент в изборите е отказът да се яви на втория тур (по съобщение от 29 октомври) от кандидатката за кмет на община Тервел Аксел Наз-Исмаилова от ДПС (заела второ място на първия тур), като се очаква общинската избирателна комисия да определи в балотажа да участва заелият 3-то място.

Активност 
На I-тур на изборите, по данни на Централната избирателна комисия са регистрирани 6 221 729 гласоподаватели. Гласуват 3 096 696 души.

На II-тур на изборите, по данни на Централната избирателна комисия са регистрирани 3 976 425 гласоподаватели. Гласуват 1 674 147 души.

Данните за активността са актуализирани след установяването на техническа грешка на 4 ноември 2019 г.

Резултати 
Избраните кметове в областните градове на страната са както следва:

Източници 

Избори през 2019 година
2019
2019 година в България